Otto von Budberg-Bönninghausen ist der Name folgender Personen:

* Otto Bernhard von Budberg-Bönninghausen (1850–1907), deutsch-baltischer Politiker
 Otto Christoph von Budberg-Bönninghausen (1771–1857), deutsch-baltischer Jurist und Autor